Cris è un'abbreviazione del nome proprio di persona Cristiano.

Cris potrebbe anche riferirsi a:

Geografia
Cris – fiume ungherese, noto in lingua originale con il nome di Körös

Persone
Cris – soprannome del calciatore brasiliano Cristiano Marques Gomes (n. 1977)
Cris – soprannome del calciatore portoghese Bruno Cristiano Conceição Carvalho Santos (n. 1984)

Pagine correlate 
Criss
Kris